David Thomas (1776–1859) botanikus
 David Thomas (1983) amerikai futball játékos
 David Thomas énekes

Hasonló néven:
 David Thomas Roberts (1955) amerikai ragtime énekes és zeneszerző